A 2021-es skandináv TCR-bajnokság a skandináv túraautó-bajnokság tizenegyedik évada volt. Ez volt az ötödik szezon, amely a TCR szabályrendszeren alapult. A szezon eredetileg május 7-én kezdődött volna meg a Ring Knutstorp helyszínén, azonban a koronavírus-járvány miatt a verseny október 9-ére került át, ami az év szezonzáró futama lett. Ennek következtében június 4-én indult el az idény a Ljungbyheds Motorbana helyszínén. A címvédő Robert Huff volt, aki a túraautó-világkupában folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnok Robert Dahlgren lett.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők
Pontrendszer

Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Junior

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala

Skandinávia